Мент (, Méntēs) ― царь мифического народа тафийцев и сын героя Анхиала. Упоминается в Одиссее. 

В книге I богиня Афина маскируется под Мента, старого друга семьи Одиссея, когда она идет навестить его сына, Телемаха. Афина, в образе Мента сообщает Телемаху, что он отплывет в город Темеза со своей командой на поиски меди. «Мент» (на самом деле ― Афина) советует Телемаху созвать совет, чтобы попытаться увести женихов. Затем он должен увидеть царя Пилоса Нестора и царя Спарты Менелая, чтобы узнать о местонахождении его отца. По его возвращению он должен убить женихов, либо скрытно, либо открыто. 

Хотя Мент почти и не появлялся в греческих мифах ранней древности, его имя стало символом опекуна и наставника. Позднее же его имя приобрело уничижительное значение и стало обозначать зловещего посланника. 

Мента не следует путать с Ментором, также старым другом Одиссея, на попечении которого Телемах находился во время Троянской войны. Путаница может возникнуть и из-за того что, Афина принимает как облик Мента, так и облик Ментора (в книге II Одиссеи). Наконец, Мент ― царь тафийцев не тот же персонаж, что и Мент ― царь киконов в Илиаде.

Примечания 

 

Участники Троянской войны